Bill Butler (1921-) est un directeur de la photographie américain
  (1956-) est un homme politique écossais
 Bill Butler (-2017) est un monteur de cinéma américain, nominé pour l'Oscar du meilleur montage en 1972